Ла Алдеита има више значења:

 Ла Алдеита (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Алдеита, Ла Котора (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику